Степан Дмитриевич Бачура () — сержант Красной армии, участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена Славы. Участник взятия Берлина.

Биография 
Родился 25 мая 1917 года в станице Новодмитриевской (ныне Краснодарский край) в крестьянской семье. После окончания двух классов начальной школы, устроился работать в колхоз «Красное Знамя».

В Красной Армии с июня 1941 года. Был ранен в июле 1943 года, после госпиталя вернулся на передовую.

Во время форсирования Южного Буга (в марте 1944) участвовал в строительстве паромной переправы. Вёл работу под беспрерывным огнём противника. За время работ построил два причала и оборудовал командный пункт 28-го гвардейского стрелкового корпуса, также досрочно выполнил задание по строительству контрольного пункта. Был представлен к награде орденом Славы 3-й степени. 14 августа 1944 года награждён орденом Славы 3 степени.

Участвовал в форсировании Западного Буга. Во время форсировании Вислы Степан Дмитриевич обеспечил переправу артиллерии за минимальные сроки, также лично установил приблизительно 200 мин. 26 августа 1944 года награждён орденом Красной Звезды.

Во время разградительных (сапёрных) работ вблизи Едлиньска (Польша) руководил группой солдат. Благодаря работы сапёров под огнём противника, войска Красной армии смогли провести в город артиллерию, танки и пехоту. Во время боёв за город ефрейтор Бачура лично уничтожил 4 солдата врага. 17 февраля 1945 года Степан Дмитриевич Бачура был награждён орденом Славы 2-й степени.

В боях за расширение плацдарма на левом берегу Одера 12 марта 1945 года, сопровождая танк через минное поле, лично обезвредил 27 противотанковых мин. Так же участвовал в штурме Берлина. В боях за Берлин лично уничтожил 10 солдат немецкой армии. 15 мая 1945 года был награждён орденом Славы 1-й степени.

Демобилизовался в мае 1946 года. Вернувшись на родину работал в колхозе «Маныч» чабаном. Умер 25 января 1993 года.

Награды 
 Орден Отечественной войны 1 степени (11 марта 1985);
 Орден Красной Звезды (26 августа 1944);
 Орден Славы 1 степени (15 мая 1946 — № 3755);
 Орден Славы 2 степени (17 февраля 1945 — № 5501);
 Орден Славы 3 степени (14 августа 1944 — № 173482);
 Ряд медалей.

Примечания 

Сапёры Великой Отечественной войны